Mörkasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörkasjön (Tvings socken, Blekinge, 625016-148090), sjö i Karlskrona kommun, 
Mörkasjön (Tvings socken, Blekinge, 625112-147540), sjö i Karlskrona kommun,  (7,7 ha)
Mörkasjön (Tvings socken, Blekinge, 625389-147956), sjö i Karlskrona kommun,  (13,2 ha)
Mörkasjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (2,7 ha)
Mörkasjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Se även
Mörksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn